O Campeonato Paraibano de Futebol de 1952 foi a 42ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 6 times, o Red Cross Football Club sagrou-se campeão, conquistando o seu primeiro título estadual.

Participantes
O campeonato estadual de 1952 contou com 6 participantes, foram eles:

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1952
Futebol de 1952 no Brasil